Salam (Arabisch), Arabisch woord voor vrede
 Salam (Gebang), een bestuurslaag in Indonesië
 Salam (Grabag), een bestuurslaag in Indonesië
 Salam (Karangpandan), een bestuurslaag in Indonesië
Salam (Mali), een gemeente in Mali
 Salam (Salam), een bestuurslaag in Indonesië
 Salam (Wonodadi), een bestuurslaag in Indonesië
Daun salam, een keukenkruid uit onder andere de Indonesische keuken
 Salãm, Nederlandse korte film uit 2013
 Salam (lied), een lied van Boef en Soufian Eddyani uit 2017

Personen:
Abdus Salam (1926-1996), Pakistaans natuurkundige
Saeb Salam (1905-2000), Libanees Minister President
Ahmed Salam, Tilburgs imam die Rita Verdonk geen hand wilde geven
Suhayb Salam, zoon van Ahmed Salam